Afyonspor steht für folgende Sportvereine:

 Afyonkarahisarspor, türkischer Sportverein, gegründet 2005, aufgelöst 2013
 Afjet Afyonspor, türkischer Sportverein, gegründet 2013